Bazil ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bazil (* 1969), österreichischer Jurist und Denkmalpfleger
 Vazrik Bazil (* 1966), deutscher Kommunikationsberater und Publizist armenischer Abstammung